Лоун Оук има више значења:
 Лоун Оук (Тенеси)
 Лоун Оук (Џорџија)
 Лоун Оук (Тексас)
 Лоун Оук (Кентаки)